Il Campionato Primavera TIM - Trofeo "Giacinto Facchetti" 2008-2009 è la 47ª edizione del Campionato Primavera. Il detentore del trofeo è la Sampdoria.

Dopo i play-off scudetto, la squadra vincitrice del torneo è stata il  dell'allenatore Rosario Pergolizzi.

La prima fase a gironi del campionato ha avuto inizio l'11 ottobre 2008 per terminare il 2 maggio 2009 mentre gli incontri di andata e ritorno valevoli per gli ottavi di finale sono stati disputati il 16 e 23 maggio. La fase finale del torneo, ad eliminazione diretta, ha avuto luogo dal 1º all'8 giugno sui campi di Borgo Valsugana, Pergine Valsugana e Trento.

Fase a gironi

Girone A

Allenatori

Classifica finale 

Verdetti
 Juventus, Sampdoria, Genoa, Empoli e Siena qualificate agli ottavi di finale.

Girone B

Allenatori

Classifica finale 

Verdetti
 Inter, Chievo, Udinese, Albinoleffe e Treviso qualificate agli ottavi di finale.

Girone C

Allenatori

Classifica finale 

Verdetti
 Lazio, Roma, Reggina, Palermo, Napoli e Catania qualificate agli ottavi di finale.

Ottavi di finale

Partecipanti 

Prime classificate
  (Girone A)
  (Girone B)
  (Girone C)

Seconde classificate
  (Girone A)
  (Girone B)
  (Girone C)

Terze classificate
  (Girone A)
  (Girone B)
  (Girone C)

Quarte classificate
  (Girone A)
  (Girone B)
  (Girone C)

Quinte classificate
  (Girone A)
  (Girone B)
  (Girone C)

Miglior sesta
  (Girone C)

Squadre "teste di serie":

Tabellone 
Andata 16 maggio 2009, ritorno 23 maggio 2009.

Fase finale 
Il 26 maggio è stato effettuato il sorteggio per la fase finale con il quale sono stati ottenuti i seguenti abbinamenti:

Dettaglio incontri

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Squadra campione 

 Allenatore: Rosario Pergolizzi
Riserve
 Marco Giovio
 Daniel Cappelletti
 Francesco Pitaresi
 Adriano Siragusa
 Davide Carioto
 Dario Maltese
 Rosario Costantino

Classifica Marcatori

Note

Fonti e bibliografia 
 Uomini e gol - Stagione 2008/2009 di Nicola Binda e Roberto Cominoli - Ramate di Casale Corte Cerro (VB), stampa Press Grafica Srl - Gravellona Toce (VB) che ha pubblicato risultati, classifiche e marcatori di tutti i gironi e delle finali;
 Almanacco illustrato del calcio 2010 - edito da Panini S.p.a. Modena, che pubblica solo i risultati delle finali.
 Comunicati ufficiali pubblicati dalla Lega Nazionale Professionisti per il Campionato Primavera.

Calcio nel 2008
Calcio nel 2009
2008